Glavni članak: US Open

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
| Godina || Pobjednik || Izazivač || Rezultat
|-
| 1881. ||  Richard D. Sears ||  William E. Glyn || 6-0 6-3 6-2
|-
| 1882. ||  Richard D. Sears ||  Clarence M. Clark || 6-1 6-4 6-0
|-
| 1883. ||  Richard D. Sears ||  James Dwight || 6-2 6-0 9-7
|-
| 1884. ||  Richard D. Sears ||  Howard A. Taylor || 6-0 1-6 6-0 6-2
|-
| 1885. ||  Richard D. Sears ||  Godfrey M. Brinley || 6-3 4-6 6-0 6-3
|-
| 1886. ||  Richard D. Sears ||  R. Livingston Beeckman || 4-6 6-1 6-3 6-4
|-
| 1887. ||  Richard D. Sears ||  Henry Slocum || 6-1 6-3 6-2
|-
| 1888.* ||  Henry Slocum ||  Howard A. Taylor || 6-4 6-1 6-0
|-
| 1889. ||  Henry Slocum ||  Quincy Shaw || 6-3 6-1 4-6 6-2
|-
| 1890. ||  Oliver Campbell ||  Henry Slocum || 6-2 4-6 6-3 6-1
|-
| 1891. ||  Oliver Campbell ||  Clarence Hobart || 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2
|-
| 1892. ||  Oliver Campbell ||  Fred Hovey || 7-5 3-6 6-3 7-5
|-
| 1893.* ||  Robert Wrenn ||  Fred Hovey || 6-4 3-6 6-4 6-4
|-
| 1894. ||  Robert Wrenn ||  Manliff Goodbody || 6-8 6-1 6-4 6-4
|-
| 1895. ||  Fred Hovey ||  Robert Wrenn || 6-3 6-2 6-4
|-
| 1896. ||  Robert Wrenn ||  Fred Hovey || 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1
|-
| 1897. ||  Robert Wrenn ||  Wilberforce Eaves || 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2
|-
| 1898. ||  Malcolm Whitman ||  Dwight F. Davis || 3-6 6-2 6-2 6-1
|-
| 1899. ||  Malcolm Whitman ||  J. Parmly Paret || 6-1 6-2 3-6 7-5
|-
| 1900. ||  Malcolm Whitman ||  William Larned || 6-4 1-6 6-2 6-2
|-
| 1901. ||  William Larned ||  Beals Wright || 6-2 6-8 6-4 6-4
|-
| 1902. ||  William Larned ||  Reginald Doherty || 4-6 6-2 6-4 8-6
|-
| 1903. ||  Hugh Doherty ||  William Larned || 6-0 6-3 10-8
|-
| 1904.* ||  Holcombe Ward ||  William Clothier || 10-8 6-4 9-7
|-
| 1905. ||  Beals C. Wright ||  Holcombe Ward || 6-2 6-1 11-9
|-
| 1906. ||  William Clothier ||  Beals Wright || 6-3 6-0 6-4
|-
| 1907.* ||  William Larned ||  Robert LeRoy || 6-2 6-2 6-4
|-
| 1908. ||  William Larned ||  Beals Wright || 6-1 6-2 8-6
|-
| 1909. ||  William Larned ||  William Clothier || 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1
|-
| 1910. ||  William Larned ||  Thomas C. Bundy || 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1
|-
| 1911. ||  William Larned ||  Maurice McLoughlin || 6-4 6-4 6-2
|-
| 1912. ||  Maurice McLoughlin ||  Wallace F. Johnson || 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2
|-
| 1913. ||  Maurice McLoughlin ||  R. Norris Williams || 6-4 5-7 6-3 6-1
|-
| 1914. ||  R. Norris Williams ||  Maurice McLoughlin || 6-3 8-6 10-8
|-
| 1915. ||  William Johnston ||  Maurice McLoughlin || 1-6 6-0 7-5 10-8
|-
| 1916. ||  R. Norris Williams ||  Bill Johnston || 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4
|-
| 1917. ||  Lindley Murray ||  Nathaniel W. Niles || 5-7 8-6 6-3 6-3
|-
| 1918. ||  Lindley Murray ||  Bill Tilden || 6-3 6-1 7-5
|-
| 1919. ||  Bill Johnston ||  Bill Tilden || 6-4 6-4 6-3
|-
| 1920. ||  Bill Tilden ||  Bill Johnston || 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3
|-
| 1921. ||  Bill Tilden ||  Wallace F. Johnson || 6-1 6-3 6-1
|-
| 1922. ||  Bill Tilden ||  Bill Johnston || 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4
|-
| 1923. ||  Bill Tilden ||  Bill Johnston || 6-4 6-1 6-4
|-
| 1924. ||  Bill Tilden ||  Bill Johnston || 6-1 9-7 6-2
|-
| 1925. ||  Bill Tilden ||  Bill Johnston || 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3
|-
| 1926. ||  René Lacoste ||  Jean Borotra || 6-4 6-0 6-4
|-
| 1927. ||  René Lacoste ||  Bill Tilden || 11-9 6-3 11-9
|-
| 1928. ||  Henri Cochet ||  Francis Hunter || 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3
|-
| 1929. ||  Bill Tilden ||  Francis Hunter || 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4
|-
| 1930. ||  John Doeg ||  Frank Shields || 10-8 1-6 6-4 1-6 6-4
|-
| 1931. ||  Ellsworth Vines ||  George Lott || 7-9 6-3 9-7 7-5
|-
| 1932. ||  Ellsworth Vines ||  Henri Cochet || 6-4 6-4 6-4
|-
| 1933. ||  Fred Perry ||  Jack Crawford || 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1
|-
| 1934. ||  Fred Perry ||  Wilmer Allison || 6-4 6-3 1-6 8-6
|-
| 1935. ||  Wilmer Allison ||  Sidney Wood || 6-2 6-2 6-3
|-
| 1936. ||  Fred Perry ||  Don Budge || 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8
|-
| 1937. ||  Don Budge ||  Gottfried von Cramm || 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1
|-
| 1938. ||  Don Budge ||  Gene Mako || 6-3 6-8 6-2 6-1
|-
| 1939. ||  Bobby Riggs ||  Welby van Horn || 6-4 6-2 6-4
|-
| 1940. ||  Donald McNeill ||  Bobby Riggs || 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5
|-
| 1941. ||  Bobby Riggs ||  Frank Kovacs || 5-7 6-1 6-3 6-3
|-
| 1942. ||  Ted Schroeder ||  Frank Parker || 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2
|-
| 1943. ||   Lt. Joseph R. Hunt ||  Jack Kramer || 6-3 6-8 10-8 6-0
|-
| 1944. ||  Frank Parker ||  William Talbert || 6-4 3-6 6-3 6-3
|-
| 1945. ||  Frank Parker ||  William Talbert || 14-12 6-1 6-2
|-
| 1946. ||  Jack Kramer ||  Tom Brown Jr. || 9-7 6-3 6-0
|-
| 1947. ||  Jack Kramer ||  Frank Parker || 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3
|-
| 1948. ||  Pancho Gonzales ||  Eric W. Sturgess || 6-2 6-3 14-12
|-
| 1949. ||  Pancho Gonzales ||  Ted Schroeder || 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4
|-
| 1950. ||  Art Larsen ||  Herb Flam || 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3
|-
| 1951. ||  Frank Sedgman ||  Vic Seixas || 6-4 6-1 6-1
|-
| 1952. ||  Frank Sedgman ||  Gardnar Mulloy || 6-1 6-2 6-3
|-
| 1953. ||  Tony Trabert ||  Vic Seixas || 6-3 6-2 6-3
|-
| 1954. ||  Vic Seixas ||  Rex Hartwig || 3-6 6-2 6-4 6-4
|-
| 1955. ||  Tony Trabert ||  Ken Rosewall || 9-7 6-3 6-3
|-
| 1956. ||  Ken Rosewall ||  Lew Hoad || 4-6 6-2 6-3 6-3
|-
| 1957. ||  Malcolm Anderson ||  Ashley Cooper || 10-8 7-5 6-4
|-
| 1958. ||  Ashley Cooper ||  Malcolm Anderson || 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6
|-
| 1959. ||  Neale Fraser ||  Alex Olmedo || 6-3 5-7 6-2 6-4
|-
| 1960. ||  Neale Fraser ||  Rod Laver || 6-4 6-4 9-7
|-
| 1961. ||  Roy Emerson ||  Rod Laver || 7-5 6-3 6-2
|-
| 1962. ||  Rod Laver ||  Roy Emerson || 6-2 6-4 5-7 6-4
|-
| 1963. ||  Rafael Osuna ||  Frank Froehling || 7-5 6-4 6-2
|-
| 1964. ||  Roy Emerson ||  Fred Stolle || 6-4 6-2 6-4
|-
| 1965. ||  Manuel Santana ||  Cliff Drysdale || 6-2 7-9 7-5 6-1
|-
| 1966. ||  Fred Stolle ||  John Newcombe || 4-6 12-10 6-3 6-4
|-
| 1967. ||  John Newcombe ||  Clark Graebner || 6-4 6-4 8-6
|-
| 1968. ||  Arthur Ashe || Tom Okker || 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3
|-
| 1969. ||  Rod Laver ||  Tony Roche || 7-9 6-1 6-2 6-2
|-
| 1970. ||  Ken Rosewall ||  Tony Roche || 2-6 6-4 7-6 6-3
|-
| 1971. ||  Stan Smith ||  Jan Kodeš || 3-6 6-3 6-2 7-6
|-
| 1972. ||  Ilie Năstase ||  Arthur Ashe || 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3
|-
| 1973. ||  John Newcombe ||  Jan Kodeš || 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2
|-
| 1974. ||  Jimmy Connors ||  Ken Rosewall || 6-1 6-0 6-1
|-
| 1975. ||  Manuel Orantes ||  Jimmy Connors || 6-4 6-3 6-3
|-
| 1976. ||  Jimmy Connors ||  Björn Borg || 6-4 3-6 7-6 6-4
|-
| 1977. ||  Guillermo Vilas ||  Jimmy Connors || 2-6 6-3 7-5 6-0
|-
| 1978. ||  Jimmy Connors ||  Björn Borg || 6-4 6-2 6-2
|-
| 1979. ||  John McEnroe ||  Vitas Gerulaitis || 7-5 6-3 6-3
|-
| 1980. ||  John McEnroe ||  Björn Borg || 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4
|-
| 1981. ||  John McEnroe ||  Björn Borg || 4-6 6-2 6-4 6-3
|-
| 1982. ||  Jimmy Connors ||  Ivan Lendl || 6-3 6-2 4-6 6-4
|-
| 1983. ||  Jimmy Connors ||  Ivan Lendl || 6-3 6-7 7-5 6-0
|-
| 1984. ||  John McEnroe ||  Ivan Lendl || 6-3 6-4 6-1
|-
| 1985. ||  Ivan Lendl ||  John McEnroe || 7-6 6-3 6-4
|-
| 1986. ||  Ivan Lendl ||  Miloslav Mečíř || 6-4 6-2 6-0
|-
| 1987. ||  Ivan Lendl ||  Mats Wilander || 6-7 6-0 7-6 6-4
|-
| 1988. ||  Mats Wilander ||  Ivan Lendl || 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4
|-
| 1989. ||  Boris Becker ||  Ivan Lendl || 7-6 1-6 6-3 7-6
|-
| 1990. ||  Pete Sampras ||  Andre Agassi || 6-4 6-3 6-2
|-
| 1991. ||  Stefan Edberg ||  Jim Courier || 6-2 6-4 6-0
|-
| 1992. ||  Stefan Edberg ||  Pete Sampras || 3-6 6-4 7-6(5) 6-2
|-
| 1993. ||  Pete Sampras ||  Cedric Pioline || 6-4 6-4 6-3
|-
| 1994. ||  Andre Agassi ||  Michael Stich || 6-1 7-6(5) 7-5
|-
| 1995. ||  Pete Sampras ||  Andre Agassi || 6-4 6-3 4-6 7-5
|-
| 1996. ||  Pete Sampras ||  Michael Chang || 6-1 6-4 7-6(3)
|-
| 1997. ||  Patrick Rafter ||  Greg Rusedski || 6-3 6-2 4-6 7-5
|-
| 1998. ||  Patrick Rafter ||  Mark Philippoussis || 6-3 3-6 6-2 6-0
|-
| 1999. ||  Andre Agassi ||  Todd Martin || 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2
|-
| 2000. ||  Marat Safin ||  Pete Sampras || 6-4 6-3 6-3
|-
| 2001. ||  Lleyton Hewitt ||  Pete Sampras || 7-6(4) 6-1 6-1
|-
| 2002. ||  Pete Sampras ||  Andre Agassi || 6-3 6-4 5-7 6-4
|-
| 2003. ||  Andy Roddick ||  Juan Carlos Ferrero || 6-3 7-6(2) 6-3
|-
| 2004. ||  Roger Federer ||  Lleyton Hewitt || 6-0 7-6(3) 6-0
|-
| 2005. ||  Roger Federer ||  Andre Agassi || 6-3 2-6 7-6(1) 6-1
|-
| 2006. ||  Roger Federer ||  Andy Roddick || 6-2 4-6 7-5 6-1
|-
| 2007. ||  Roger Federer ||  Novak Đoković || 7-6 7-6 6-4
|-
| 2008. ||  Roger Federer ||  Andy Murray || 6-2 7-5 6-2
|-
| 2009. ||  Juan Martin del Potro ||  Roger Federer|| 3-6 7-6(5) 4-6 7-6(4) 6-2
|-
| 2010. ||  Rafael Nadal ||  Novak Đoković || 6-4 5-7 6-4 6-2
|-
| 2011. ||  Novak Đoković ||  Rafael Nadal || 6-2 6-4 6-7(3) 6-1
|-
| 2012. ||  Andy Murray ||  Novak Đoković || 7-6(10) 7-5 2-6 3-6 6-2
|-
| 2013. ||  Rafael Nadal ||  Novak Đoković || 6-2 3-6 6-4 6-1
|-
| 2014. ||  Marin Čilić ||  Kei Nishikori || 6-3 6-3 6-3
|-
| 2015. ||  Novak Đoković ||  Roger Federer || 6-4 5-7 6-4 6-4
|-
| 2016. ||  Stanislas Wawrinka ||  Novak Đoković|| 6-7 6-4 7-5 6-3
|-
| 2017. ||  Rafael Nadal ||  Kevin Anderson || 6-3 6-3 6-4
|-
| 2018. ||  Novak Đoković ||  Juan Martin del Potro || 6-3 7-6(4) 6-3
|-
| 2019. ||  Rafael Nadal ||  Daniil Medvedev || 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4
|-
| 2020. ||  Dominic Thiem ||  Alexander Zverev || 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6)
|-
| 2021. ||  Daniil Medvedev ||  Novak Đoković || 6-4 6-4 6-4
|-
Pobjednici, muška pojedinačna konkurencija
US Open muški pobjednici (pojedinačno)